Amazing Grace kan syfta på:

 Amazing Grace – en av de mest populära engelskspråkiga psalmerna
 Amazing Grace (musikalbum) – ett musikalbum av det brittiska space rock-bandet Spiritualized från 2003
 Amazing Grace (musikalbum av Aretha Franklin) – ett livealbum av Aretha Franklin som lanserades 1972
 Amazing Grace: Songs for Christmas – en debut-EP av den australiska sångerskan Paulini från 2004